Manchester City deltar säsongen 2022/2023 i Premier League, UEFA Champions League, FA-cupen, Engelska Ligacupen och FA Community Shield. Detta är Pep Guardiolas sjunde säsong som Manchester City-tränare.

Spelartrupp

Målvakter
  Scott Carson
  Ederson
  Stefan Ortega

Försvarare
  Manuel Akanji
  Nathan Aké
  Rúben Dias
  Sergio Gómez
  Aymeric Laporte
  Rico Lewis
  John Stones
  Kyle Walker

Mittfältare
  Kevin De Bruyne
  Phil Foden
  İlkay Gündoğan
  Jack Grealish
  Cole Palmer
  Máximo Perrone
  Kalvin Phillips
  Rodri
  Bernardo Silva

Anfallare
  Julián Álvarez
  Erling Haaland
  Riyad Mahrez

FA Community Shield

Premier League

Tabell

Bästa målskyttar

  Erling Haaland 28
  Phil Foden 9
  Julián Álvarez 5
  Riyad Mahrez 5
  Kevin De Bruyne 4
  Bernardo Silva 4

Champions League

Slutspel

Åttondelsfinal

Kvartsfinal

FA-cupen

Tredje omgången

Fjärde omgången

Femte omgången

Kvartsfinal

Semifinal

Engelska Ligacupen

Tredje omgången

Fjärde omgången

Kvartsfinal

Statistik

Matcher (SM), endast tävlingsmatcher

Referenser

2022/2023
Engelska fotbollsklubbar säsongen 2022/2023